DJ Promo (настоящее имя — ) — голландский DJ и владелец лейбла The Third Movement (http://www.thirdmovement.nl/). Преимущественно играет музыку в стиле хардкор и является одним из выдающихся DJ в Нидерландах.

Биография 
Свою карьеру DJ Promo начал в 1992. Он устраивал небольшие Габбер-вечеринки у друзей и в учебных заведениях, где и познакомился с более известными DJ. Его первым успешным треком стал ! Shut up, который содержит семплы из Do not Speak группы No Doubt. Трек был издан лейблом ID&T. Позже трек был переиздан на CD «Thunderdome XVIII — Psycho Silence», уже под псевдонимом DJ Promo.

До 1997 года Хофф играл в основном хардкор-техно и хэппи-хардкор, но позже начал играть хард-стайл (под псевдонимом Unknown) и хардкор. Он часто использовал семплы из хип-хоп треков.

Летом 2000 Хофф и его коллега Martijn Mobron (известный как DJ X-Ess и Boris Valeo) образовали свой лейбл The Third Movement, специализировавшийся, в основном, на индастриал-хардкоре и габбере. Лейбл продолжает быть одним из популярнейших на хардкор сцене.

В 2004 DJ Promo предложили играть на закрытии Sensation Black. Позже Хофф заявил, что это стало поворотным моментом в его жизни.

Псевдонимы 
 Brian Acardy
 Brothers Of Oldstyle
 The Extremist
 Hardcore Brothers
 Ho-Banger
 Innerdrive
 Malebolgia
 Rude Awakening
 Sebas
 Sebastian Hoff
 Unknown

Издания

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Диджеи Нидерландов